Jesper Swedenborg kan syfta på:

 Jesper Swedenborg (ingenjör) (1899–1977), svensk ingenjör
 Jesper Swedenborg (militär) (1694-1771), svensk militär